Борислав Стевановић се може односити на:

 Борислав Стевановић (1891—1971), психолог;
 Борислав Стевановић (1975—2022), фудбалер.